Ел Сојатал има више значења:

 Ел Сојатал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сојатал (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сојатал (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сојатал (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сојатал (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сојатал (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику